Lisa Demetz (ur. 21 maja 1989 w Bolzano) – włoska skoczkini narciarska, dwukrotna uczestniczka mistrzostw świata, mistrzyni świata juniorek z 2007 oraz brązowa medalistka Zimowej Uniwersjady 2011. Wielokrotna medalistka mistrzostw Włoch.

Przebieg kariery 
3 grudnia 2011 roku w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 18. miejsce, oddając skoki na odległości 100,5 m oraz 95,5 m. W kolejnym konkursie Pucharu Świata w Hinterzarten, po oddanym jedynym skoku (ze względu na odwołaną II serię) na odległość 97,5 m zajęła trzecie miejsce. Jedna z dwóch Włoszek, które stanęła na podium zawodów Pucharu Świata. Jedyną Włoszką, która osiągnęła lepszy wynik w Pucharze Świata jest Evelyn Insam, która raz stanęła na drugim stopniu podium.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada 
 Erzurum 2011 indywidualnie K-95 - 3. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Zakopane – 22 lipca 2011 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zawodniczki 

Ludzie urodzeni w Bolzano
Urodzeni w 1989
Włoskie skoczkinie narciarskie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011